Sulzbach steht für:

Personen:
 Sulzbach (Adelsgeschlecht), ein Geschlecht aus dem Nordgau
 Abraham Sulzbach (Kaufmann) (1777–1865), deutscher Kaufmann
 Abraham Sulzbach (1838–1925), deutscher Hebraist und Judaist
 Berengar I. von Sulzbach († 3. Dezember 1125)
 Bertha von Sulzbach († 1160), unter dem Namen Irene zweite Ehefrau von Manuel I. Komnenos, Kaiser von Byzanz
 Emil Sulzbach (1855–1932), Frankfurter Bankier, Komponist und Mäzen
 Ernst Sulzbach (1887–1954), deutscher Journalist und Verleger (1938 emigriert) 
 Gertrud von Sulzbach (* um 1114; † 1146), Königin von Deutschland, zweite Ehefrau von König Konrad III.
 Herbert Sulzbach (1894–1985), deutscher Buchautor
 Karl Sulzbach (1859–1931), deutscher Bankier und Mäzen
 Katharina Sulzbach (* 1963), deutsche Juristin und Autorin
 Paul Eck von Sulzbach, 15. Jahrhundert, Alchemist, Autor von Clavis Philosophorum 1489
 Rudolf Sulzbach (1827–1904), deutscher Bankier
 Siegmund Sulzbach (1813–1876), deutsch-schweizerischer Kaufmann, Bankier und Mäzen
 Walter Sulzbach (1889–1969), deutscher Soziologe
 Zach Sulzbach (* 2010), US-amerikanischer Schauspieler

Geographische Objekte:
 Pfalz-Sulzbach, historische Pfalzgrafschaft und Herzogtum

Städte, Gemeinden:
 Sulzbach an der Murr, Gemeinde im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Sulzbach am Main, Markt im Landkreis Miltenberg, Bayern
 Sulzbach (Taunus), Gemeinde im Main-Taunus-Kreis, Hessen
 Sulzbach (Hunsrück), Gemeinde im Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Sulzbach (Rhein-Lahn-Kreis), Gemeinde im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Sulzbach/Saar, Stadt im Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Sulzbach-Laufen, Gemeinde im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

 Soultzbach-les-Bains, Gemeinde im Münstertal, Elsass, Frankreich (deutsch/elsässischer Name Bad Sulzbach)
 Solčava, Gemeinde in der Region Štajerska, Slowenien (Sulzbach)

Ortsteile in Deutschland:
 Sulzbach (Billigheim), Gemeindeteil und Dorf der Gemeinde Billigheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Sulzbach (Gaggenau), Stadtteil und Dorf von Gaggenau, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Sulzbach (Lautenbach), Gruppe von Höfen der Gemeinde Lautenbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Sulzbach (Loßburg), Weiler im Ortsteil Lombach der Gemeinde Loßburg, Landkreis Freudenstadt (Schwarzwald), Baden-Württemberg
 Sulzbach (Malsch), Gemeindeteil und Dorf von Gemeinde Malsch, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Sulzbach am Kocher, Ortsteil und Dorf der Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Sulzbach (Weinheim), Stadtteil und Dorf von Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Linker Sulzbach, Zinken der Gemeinde Gutach (Schwarzwaldbahn), Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Rechter Sulzbach, Zinken der Gemeinde Gutach (Schwarzwaldbahn), Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Sulzbach (Aichach), Ortsteil der Stadt Aichach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Sulzbach (Bernried), Ortsteil der Gemeinde Bernried, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Sulzbach (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Sulzbach an der Donau, Ortsteil des Marktes Donaustauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Sulzbach (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Sulzbach (Hofheim in Unterfranken), Ortsteil der Stadt Hofheim in Unterfranken, Landkreis Haßberge, Bayern
 Sulzbach (Inzell), Ortsteil der Gemeinde Inzell, Landkreis Traunstein, Bayern
 Sulzbach (Pfaffenhofen an der Ilm), Ortsteil der Stadt Pfaffenhofen an der Ilm, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Sulzbach am Inn, Ortsteil des Marktes Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau, Bayern
 Sulzbach (Sulzbach-Rosenberg), Ortsteil der Stadt Sulzbach-Rosenberg in der Oberpfalz, Bayern
 Sulzbach (Wald), Ortsteil der Gemeinde Wald, Landkreis Cham, Bayern
 Kirn-Sulzbach, Stadtteil von Kirn an der Nahe, Landkreis Bad Kreuznach. Rheinland-Pfalz
 Sulzbach (Apolda), Teil des Ortsteils Herressen-Sulzbach der Stadt Apolda, Landkreis Weimarer Land, Thüringen

Gemeindeteile in Österreich:
 Sulzbach (Gemeinde Altenmarkt), Ortschaft von Altenmarkt an der Triesting, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Sulzbach (Gemeinde Lunz am See), Ortschaft von Lunz am See, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Sulzbach (Gemeinde Oberndorf), Ortschaft von Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Sulzbach (Gemeinde Bad Ischl), Stadtteil von Bad Ischl, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Sulzbach (Gemeinde Maria Neustift), Ort in Blumau bei Maria Neustift, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Sulzbach (Gemeinde Münzbach), Ortschaft von Münzbach, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Sulzbach (Gemeinde Pichl), Ortschaft und Katastralgemeinde von Pichl bei Wels, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Sulzbach (Gemeinde Reichraming), Ortschaft von Reichraming, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Sulzbach (Gemeinde Fusch), Ortschaft von Fusch an der Glocknerstraße, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Sulzbach (Gemeinde Landl), Ortschaft von Landl, Bezirk Liezen, Steiermark
 Sulzbach (Gemeinde St. Margarethen), Ortsteil von St. Margarethen an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Sulzbach (Gemeinde Straden), Ortschaft und Katastralgemeinde von Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Ortsteile in der Schweiz:
 Sulzbach AI, Ortsteil der Gemeinde Oberegg, Bezirk Oberegg, Kanton Appenzell Innerrhoden
 Sulzbach ZH, Ortsteil der Gemeinde Uster, Bezirk Uster, Kanton Zürich

Historische Ortslagen, Baulichkeiten:
 Sulzbach (Wüstung), Ortswüstung auf dem Gebiet von Dornheim, Iphofen, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Burg Sulzbach in Sulzbach-Rosenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern

Gewässer (häufig mit Talnamen Sulzbachtal):
 Niederlinxweiler Sulzbach, rechter Zufluss der Blies vor Niederlinxweiler, Stadt St. Wendel, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Rechter Sulzbach (Fluss), linker (!) Zufluss des Sulzbach beim Zinken Rechter Sulzbach, Gemeinde Gutach (Schwarzwaldbahn), Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Sulzbach, Unterlaufname des Sasbach (Acher), rechter Zufluss der dort am eigenen Unterlauf Rheinseitengraben genannten Acher bei Söllingen, Gemeinde Rheinmünster, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Sulzbach (Aich), linker Zufluss der Aich an der Oberen Rauhmühle von Steinenbronn, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Sulzbach (Almbach), linker Zufluss des Almbachs in der Almbachklamm, nahe der Kugelmühle von Marktschellenberg, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Sulzbach (Alte Rems, Essingen), rechter Hauptstrang-Oberlauf der Alten Rems, rechter Zufluss der Rems bei Zollhaus, Gemeinde Essingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Sulzbach (Ammer), rechter Zufluss der Ammer (Neckar) in Pfäffingen, Gemeinde Ammerbuch, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg 
 Sulzbach, früherer Name des Gießgraben (Bibart), am Unterlauf auch Rehberggraben, rechter Zufluss der Bibart gegenüber Altenspeckfeld (Markt Bibart), Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern, Bayern
 Sulzbach (Bodenbach), rechter Zufluss des Bodenbachs (zum Neckar) gegenüber Wernau, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Sulzbach (Brettach), linker Zufluss der Brettach bei Neuenstadt am Kocher, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Sulzbach (Donau), rechter Zufluss der Donau bei Kleinschwarzach (Offenberg), Landkreis Deggendorf, Bayern
 Sulzbach (Ens), rechter Zufluss der Ens nahe Burgbernheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Sulzbach (Erms), rechter Zufluss der Erms in Dettingen an der Erms, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Sulzbach (Eyach), Zufluss in einen rechten Triebwerkskanals neben der Eyach (zum Neckar) vor Stetten, Stadt Haigerloch, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Sulzbach, anderer Unterlaufname des Dürrentalbachs, rechter Zufluss des Eußerbachs bei Eußerthal, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Sulzbach (Feistritz), rechter Zufluss der Feistritz bei Unterdissau, Gemeinde Fischbach, Bezirk Weiz, Steiermark
 Sulzbach (Fränkische Rezat), rechter Zufluss der Fränkischen Rezat vor Oberheßbach (Markt Lehrberg), Landkreis Ansbach, Bayern
 Sulzbach (Fränkische Saale), linker Zufluss der Fränkischen Saale in Markt Euerdorf, Landkreis Kissingen, Bayern
 Sulzbach (Fuscher Ache), rechter Zufluss der Fuscher Ache nahe Fusch an der Großglocknerstraße, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Sulzbach (Gamsbach), linker Zufluss des Gamsbachs bei Kirchenviertel, Gemeinde Landl, Bezirk Liezen, Steiermark
 Sulzbach (Glan) – zwei Zuflüsse des Glans im Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz; flussabwärts:
 Sulzbach (Glan, Bedesbach), rechter Zufluss bei Bedesbach
 Sulzbach (Glan, Medard), rechter Zufluss bei Medard
 Sulzbach (Großbach), rechter Zufluss des Großbachs (zur Nahe) vor Becherbach bei Kirn, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Sulzbach (Grundbach), linker Zufluss des Wörnitz-Zuflusses Grundbach im Ortsteil Geilsheim der Stadt Wassertrüdingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Sulzbach (Gutach), linker Zufluss der Gutach (Kinzig) in Sulzbach, Gemeinde Gutach (Schwarzwaldbahn), Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Sulzbach (Hirschbach), linker Zufluss des Hirschbachs bei der Stickelalm von Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Sulzbach, anderer Name des Herressener Bachs, rechter Zufluss der Ilm bei Nauendorf (Apolda), Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Sulzbach (Jagst) – drei Zuflüsse der Jagst in Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Sulzbach (Jagst, Ölmühle), linker Zufluss beim Wohnplatz Ölmühle, Gemeinde Stimpfach, Landkreis Schwäbisch Hall
 Sulzbach, häufiger Tümpfelbach, Unterlaufname des Weidenbach (Jagst), rechter Zufluss bei Ingersheim, Stadt Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall
 Sulzbach (Jagst, Siglingen), auch Sülzbach oder Klingenbach, rechter Zufluss in Siglingen, Stadt Neudenau, Landkreis Heilbronn
 Sulzbach (Kefermühlbach), rechter Zufluss des Käfermühlbachs nahe Schloss Innernstein (Innernstein), Bezirk Perg, Oberösterreich
 Sulzbach (Kinzig), linker Zufluss der Kinzig vor der Stadtgrenze von Hausach zu Fischerbach, beide Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Sulzbach (Klambach), linker Zufluss des Klambachs nahe Klam, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Sulzbach (Körsch), rechter Zufluss der Körsch in Denkendorf, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Sulzbach (Krems), Zufluss der Krems (Traun) bei Rohr im Kremstal, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Sulzbach (Lammer), rechter Zufluss der Lammer bei Annaberg (Annaberg-Lungötz), Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Sulzbach (Lauter, Neuses), rechter Zufluss der Lauter (zur Itz) in Neuses, kreisfreies Coburg, Bayern
 Sulzbach (Lauter, Untersulzbach), linker Zufluss der Lauter (zum Glan) bei Untersulzbach, Ortsgemeinde Sulzbachtal, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Sulzbach (Lauterbach), linker Zufluss des Lauterbachs in Lauterbach, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Sulzbach (Lein), linker Zufluss der Lein bei Täferrot im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Sulzbach (Liesing), linker Zufluss der Liesing (zur Mur) bei Unterwald, Gemeinde Wald am Schoberpass, Bezirk Leoben, Steiermark
 Sulzbach (Lindach) aus der Alten Saufangklinge, linker Zufluss der Lindach (zum Großen Goldersbach) an der Lindachspitzhütte im Schönbuch nahe Hildrizhausen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Sulzbach (Lindentalbach), linker Zufluss (und vielleicht auch weiter abwärts Unterlaufname) des Lindentalbachs (zum Eierbach, zur Echaz) am Weiherhof, Stadt Pfullingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Sulzbach (Lobmingbach), rechter Zufluss des Lobmingbachs bei Großlobming, Gemeinde Lobmingtal, Bezirk Murtal, Steiermark
 Sulzbach (Löntsch), linker Zufluss der Löntsch im Klöntalersee im Stadtgebiet von Glarus, Kanton Glarus
 Sulzbach (Main), rechter Zufluss des Mains am Spessart in Markt Sulzbach am Main, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Sulzbach (March), rechter Zufluss der March bei Dürnkrut, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich
 Sulzbach (Mildersbach), linker Zufluss des Mildersbachs (rechter Oberlauf des Mittelsbachs, zur Eyach) bei Erlaheim, Gemeinde Geislingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg.
 Sulzbach (Mohlenbach), linker Zufluss des Mohlenbachs (zum Beutenbach, zur Eyach) am Südrand von Weilstetten, Stadt Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Sulzbach (Moschel), rechter Zufluss der Moschel in Schiersfeld, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Sulzbach (Mühlbach), linker Zufluss des Mühlbachs (zur Lahn) bei Scheuern, Stadt Nassau, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Sulzbach (Mur), linker Zufluss der Mur (Fluss) bei Unterau, Gemeinde Halbenrain, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Sulzbach (Murg), rechter Zufluss der Murg (Nordschwarzwald) in Gaggenau, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Sulzbach (Murr), rechter Zufluss der Murr vor Steinheim an der Murr, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Sulzbach (Neckar), linker Zufluss des Neckars in Oberndorf am Neckar, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Sulzbach (Nidda), rechter Zufluss der Nidda nahe Frankfurt-Sossenheim, Hessen
 Sulzbach (Otterbach), rechter Zufluss des Otterbachs bei Unterlichtenwald (Altenthann), Landkreis Regensburg, Bayern
 Sulzbach (Prim), linker Zufluss der Prim nach Aldingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Sulzbach (Raab), rechter Zufluss der Raab bei Sulz, Gemeinde St. Margarethen an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Sulzbach (Radmer Bach), linker Zufluss des Radmer Bachs bei Radmer an der Stube, Gemeinde Radmer, Bezirk Leoben, Steiermark
 Sulzbach (Regen), rechter Zufluss des Regen bei Muckenbach in der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Sulzbach (Reichramingbach), Zufluss des Reichramingbachs in Reichraming, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Sulzbach (Rems) – zwei Zuflüsse der Rems im Ostalbkreis, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Sulzbach (Rems, Mögglingen), linker Zufluss zwischen Mögglingen und Böbingen
 Sulzbach (Rems, Schwäbisch Gmünd), rechter Zufluss in Schwäbisch Gmünd
 Sulzbach (Rench), rechter Zufluss der Rench bei Hubacker, Gemeinde Lautenbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Sulzbach (Reutibach), rechter Zufluss des Reutibachs bei Grundsheim, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Sulzbach (Rhein), rechter Zufluss des Oberrheins bei der Weinstetter Mühle, Gemeinde Hartheim am Rhein, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Sulzbach (Rote Traun), linker Zufluss der Roten Traun nahe Wald, Gemeinde Inzell, Landkreis Traunstein, Bayern
 Sulzbach (Rothbach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Rothbachs (zur Faulen Ache, zur Vils) nahe Kreuzegg, Gemeinde Pfronten, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Sulzbach (Rott), linker Zufluss der Rott bei Neuhaus am Inn, Landkreis Passau, Bayern
 Sulzbach (Rüllbach), rechter Zufluss des Rüllbachs (zum Glan) zwischen Herren-Sulzbach und Grumbach, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Sulzbach (Saar), rechter Zufluss der Saar in der kreisfreien Stadt Saarbrücken, Saarland
 Sulzbach (Safen), linker Zufluss der Safen bei Schwarzmannshofen, Gemeinde Bad Blumau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Sulzbach (Salza), rechter Zufluss der Salza bei Krippau, Gemeinde Landl, Bezirk Liezen, Steiermark
 Sulzbach (Schäffernbach), rechter Zufluss des Schäffernbachs bei Tanzegg, Gemeinde Pinggau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Sulzbach (Schefflenz), rechter Zufluss der Schefflenz bei Allfeld, Gemeinde Billigheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Sulzbach (Schmelzbach), rechter Zufluss des Schmelzbachs (zur Roten Traun) nahe Inzell, Landkreis Traunstein, Bayern
 Sulzbach (Schutter), linker Zufluss der Schutter (Kinzig) in Lahr, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Sulzbach (Spatzenbach), rechter Zufluss und Hauptstrang-Oberlauf des Spatzenbachs (zur Lein bei Neubronn, zum Kocher) etwas vor der Spatzenmühle von Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg; teils auch Bezeichnung für Abschnitt des Spatzenbachs zwischen dem Zufluss und der Spatzenmühle
 Sulzbach (Starzel), linker Zufluss der Starzel (zum Neckar) an der Siedlung Friedrichstraße der Stadt Hechingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Sulzbach (Steinach), linker Zufluss der Steinach (zum Neckar in Nürtingen) in Neuffen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Sulzbach (Stunzach), rechter Zufluss der Stunzach an der Walkmühle von Rosenfeld, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Sulzbach (Svečinski potok), rechter Zufluss des Svečinski potok (deutsch: Witscheinbach) bei Kungota, Region Untersteiermark, Slowenien
 Sulzbach (Vilskanal), rechter Zufluss des Vilskanals neben der Vils bei Freundorf, Gemeinde Aldersbach, Landkreis Passau, Bayern
 Sulzbach (Waldbierbach), linker Zufluss des Waldbierbachs (zum Bierbach) zwischen dem Hof Hallert (Habscheid) und Masthorn, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Sulzbach (Wulka), linker Zufluss der Wulka in Wulkaprodersdorf, Bezirk Eisenstadt-Umgebung, Burgenland
 Sulzbach (Zimmerbach), linker Oberlauf des Zimmerbachs bei Zimmern, Gemeinde Bisingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Unternehmen:
 Bankhaus Gebrüder Sulzbach, ehemaliges Bankhaus in Frankfurt am Main

Siehe auch:
 Herren-Sulzbach
 Obersulzbach, Untersulzbach
 Solzbach
 Solzbacher
 Soultzbach
 Sulzach
 Sülzbach
 Sulzbächle
 Sulzbacher
 Sulzbachtal
 Sulzgraben